Bamvele (ou Bamvélé) peut désigner :
 bamvele, une langue bantoue parlée dans le Centre du Cameroun ;
 Bamvele, une population du Cameroun ;
 Bamvele, un quartier de Bertoua I au Cameroun.